C-31 (Spanje)
 C31 (Namibië)
 Sauber C31, een Formule 1-auto